Zgornja Dobrava (Moravče), een plaats in de Sloveense gemeente Moravče
 Zgornja Dobrava (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica